Крамбамбу́ля — белорусский алкогольный напиток — настойка на меду и пряностях. Пьётся как холодной, так и горячей.

История
Название «крамбамбуля» этот напиток получил от немецкого ликёра «Крамбамбули» (Krambambuli), который производился из можжевельника и бренди несколькими фабриками в Гданьске. Название немецкого ликёра стало нарицательным: в жаргоне европейских студентов словом «krambambuli» обозначались различные крепкие спиртные напитки (крепкий «крамбамбуль» из водки и пива упоминается, например, в пьесе «Волки и овцы» А. Н. Островского).

В немалой степени популярность этого слова была связана со студенческой песней того же названия, первоначальный вариант которой был создан в 1745 году Христофом Фридрихом Ведекиндом (русский вариант текста этой песни сочинил в XIX веке Н. М. Язы́ков, см. «Крамбамбули»).

Известно, что белорусский рецепт напитка «крамбамбуля» (из водки, мёда и пряностей) существовал в дореволюционное время, однако, по-видимому, большого распространения не получил. Всплеск популярности крамбамбули относится к 2000-м годам. Сейчас этот напиток подают во многих ресторанах Белоруссии и Москвы. Начато промышленное изготовление крамбамбули как белорусского национального напитка, возрожденного по рецептам времён Великого княжества Литовского.

В честь него же названа известная белорусская группа.

В России и на Украине также употребляют алкогольные напитки из водки, мёда и пряностей, известные под названиями: варенуха, медовуха, душепарка.

См. также 
 Варенуха
 Сбитень
 Эгг-ног

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Белорусские напитки
Алкогольные напитки